A 20 419-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Kosd közigazgatási területén, bár igen közel Vác északkeleti határához. Az M2-es autóút 42-es és 43-as kilométerszelvényei között található Vác–Kosd csomópont négy átkötő ágának egyike: az M2-esről vezeti át a Budapest felől érkező forgalmat a 21 117-es útra.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 281 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek 

20419
Vác közlekedése